Adilović est un patronyme bosniaque composé du prénom Adil et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Adil »).

  (né en 1983), joueur de football bosnien ;
  (né en 1986), joueur de football bosnien.

Référence 

Homonymie de patronyme bosniaque